3-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1994—1995 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Атриум-УПИ (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 Галакс (Санкт-Петербург)
 Дина (Москва)
 Крона (Нижний Новгород)
 КСМ-24 (Москва)
 Луч (Екатеринбург)
 Минкас (Москва)
 Новорусь (Москва)
 ПСИ (Санкт-Петербург)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Спартак (Москва)
 Строитель (Новоуральск)
 Торпедо (Москва)
 Чертаново (Москва)
 Феникс (Челябинск)

Итоговая таблица

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1995.html
 http://dina.ru/ru/club/history/?season=46861

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1995 году
Чемпионаты России в 1994 году
Футбол в России в 1994 году
Футбол в России в 1995 году